Die Football League First Division 1996/97 war die fünfte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 94. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 16. August 1996 und endete am 4. Mai 1997.

Zweitligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Barnsley direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Crystal Palace in den Play-off-Spielen gegen die Wolverhampton Wanderers und im Finale gegen Sheffield United durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1997/98 die drei in der Tabelle unten rangierenden AFC Sunderland, FC Middlesbrough und Nottingham Forest die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten Grimsby Town, Oldham Athletic und Southend United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1997/98 der Second-Division-Gewinner FC Bury sowie die dahinter rangierenden Stockport County und Play-off-Sieger Crewe Alexandra die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1996-97 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1996/97
Fußballsaison 1996/97